Ogdensburg (New Jersey)
 Ogdensburg (New York)
 Ogdensburg (Wisconsin)

Voir aussi 

 Bataille d'Ogdensburg

Homonymie de localités aux États-Unis